«Сильва» — другое название оперетты Имре Кальмана «Королева чардаша». Так же называются и художественные фильмы, основанные на этом произведении:* «Сильва» — советский фильм 1944 года режиссёра Александра Ивановского;
 «Сильва» — советский фильм 1976 года режиссёра Натальи Баранцевой;
 «Сильва» — советский фильм 1981 года режиссёра Яна Фрида. См. также